El término El asalto puede referirse:

 a El asalto, una película de los Países Bajos de 1986, dirigida por Fons Rademakers;
 a El asalto, una película de Argentina de 1980, dirigida por Kurt Land.